Команда года по версии УЕФА () — ежегодная награда, представляющая собой символическую сборную из 11 лучших футболистов прошедшего года. УЕФА составляет эту сборную в соответствии с результатами голосования, которое проводится на официальном сайте организации. Впервые команда из лучших футболистов года была представлена в 2001 году. С 2001 по 2011 годы определялся и лучший тренер года.

Команда 2001 года 
Тренером команды был выбран Жерар Улье.

Команда 2002 года 
Тренером команды был выбран Шенол Гюнеш.

Команда 2003 года 
Тренером команды был выбран Жозе Моуринью.

Команда 2004 года 
Тренером команды был выбран Жозе Моуринью.

Команда 2005 года 
Тренером команды был выбран Жозе Моуринью.

Команда 2006 года 
Тренером команды был выбран Франк Райкард.

Команда 2007 года 
Тренером команды был выбран Алекс Фергюсон.

Команда 2008 года 
Тренером команды был выбран Алекс Фергюсон.

Команда 2009 года 
Тренером команды был выбран Пеп Гвардиола.

Команда 2010 года 
Тренером команды был выбран Жозе Моуринью.

Команда 2011 года 
Тренером команды был выбран Пеп Гвардиола.

Команда 2012 года 

Источник:

Команда 2013 года 

Источник:

Команда 2014 года 

Источник:

Команда 2015 года 

Источник:

Команда 2016 года 

Источник:

Команда 2017 года 

Источник:

Команда 2018 года 

Источник:

Команда 2019 года 

Источник:

Команда 2020 года 

Источник:

Статистика появлений

По игрокам

По тренерам

По клубам

По странам

Примечания 

Награды УЕФА